Eyring ist der Name folgender Personen:

 Albrecht Eyring (1844–1920), deutscher Pastor und Pomologe
 Carl Ferdinand Eyring (1889–1951), amerikanischer Akustiker
 Henry B. Eyring (* 1933), US-amerikanischer Geistlicher; 1. Ratgeber des Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Henry Eyring (1901–1981), US-amerikanischer theoretischer Chemiker
Jeremias Nicolaus Eyring (1739–1803), deutscher Gymnasialdirektor und Professor der Philosophie in Göttingen
 Veronika Eyring, Umweltphysikerin

Siehe auch:
 Eyring-Gleichung, Eyring-Theorie, siehe Theorie des Übergangszustandes